Ermenegildo Zegna (Эрменеджильдо Дзенья) или Zegna — итальянский модный лейбл мужской одежды, обуви и парфюмерии. Был основан в 1910 году Эрменеджильдо Дзенья. Сейчас управляется уже четвёртым поколением семьи Дзенья. Является одним из популярных производств мужской одежды и тканей на мировом рынке.

История 

Эрменеджильдо Дзенья основал одноимённую компанию в 1910 году в Триверо. Фирма быстро получила репутацию производителя отличных по качеству и виду мужских костюмов, и к концу 1930-х годов в штате компании работало уже около 1000 человек. В 1938 году продукция Ermenegildo Zegna впервые была продана в США.

Во время Второй мировой войны, когда другие портные перешивали старую одежду, фабрика Zegna работала с шерстью австралийских мериносов — именно тогда её ткани были признаны самыми качественными. С шестидесятых годов компания учредила несколько премий для фермеров разных стран за производство наиболее тонкой овечьей шерсти.

Когда сыновья Эрменеджильдо Дзенья, Альдо (р. 1920) и Анджело (р. 1924), присоединились к делу, фирма была переименована в Ermenegildo Zegna and Sons (Эрменеджильдо Дзенья и сыновья). К 1955 году в компании работало уже около 1400 человек.

Эрменеджильдо Дзенья умер в 1966 году в возрасте 74 лет. Альдо и Анджело взяли бизнес в свои руки и двумя годами позже выпустили линию мужских костюмов, произведённых на фабрике Zegna в Новаре.

Сыновья Эрменеджильдо Дзенья, Альдо и Анджело, сделали бренд знаменитым во всем мире: в 1970 году к производству тонких тканей добавилась мужская одежда, открылись фабрики в Испании и Швейцарии, магазины в Париже, Милане, Нью-Йорке.

Ещё одна фабрика была открыта в 1973 году в Испании, а другая в 1975 году в Греции. Греческое предприятие закрылось через 2 года. Следующая фабрика Zegna открылась в 1977 году в Швейцарии, на которой сегодня работает около 900 человек. Начиная с 1999 года, сеть Ermenegildo Zegna включала в себя 8 предприятий в Италии, два в Испании, три в Швейцарии, один в Мексике и один в Турции.

Первый магазин был открыт в 1980 году в Париже, второй в 1985 году в Милане. К 2007 году количество магазинов выросло до 525.

Альдо Дзенья умер в 2000 году, а Анджело Дзенья оставался Почётным президентом компании  до самой смерти в августе 2021 года .

Актёр Эдриен Броуди был лицом Ermenegildo Zegna и представил рекламную кампанию мужской линии одежды сезона «весна-лето 2003» и «осень-зима 2003».

Продукция 
Ассортимент Ermenegildo Zegna включает в себя ткани, костюмы, галстуки, трикотаж, рубашки, аксессуары и спортивную одежду.

В год компания выпускает около 2,3 млн метров ткани, 600000 костюмов, 1,6 млн частей спортивной одежды и 1,7 млн других текстильных изделий. В Ermenegildo Zegna работает более 7000 рабочих.

В 2010 году отмечалось столетие компании, основанной Анджело Дзенья. Его сын Эрменеджильдо изучал производство шерстяных тканей в разных странах, искал лучших портных, ездил по Италии, чтобы выяснить, как предпочитают одеваться итальянцы в разных городах и деревнях.

В настоящее время компанией управляет четвёртое поколение семьи Дзенья.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История компании Ermenegildo Zegna

Производители одежды и обуви
Компании Милана